«Особо тяжкие преступления» () — фильм 2002 года, основанный на романе Джозефа Файндера. Режиссёр Карл Франклин.

Сюжет 
Успешный адвокат Клэр Кубик (Эшли Джадд) живёт со своим мужем Томом (Джеймс Кэвизел). После неудавшейся попытки грабежа их дома ФБР арестовывает её мужа. Его под прежним именем Рональда Чапмэна обвиняют в убийстве гражданских сальвадорцев в 1988 году. Чапмэн служил в морской пехоте США и был в бегах в течение двенадцати лет.

Том признает свою причастность к операции, которая привела к убийствам гражданских жителей, в которых его обвиняют. Однако он утверждает, что невиновен, и был сделан козлом отпущения, потому что только он мог опознать тех, кто действительно совершил убийства.

Клэр готова защищать её мужа в военном суде. Ей помогает Чарли Граймс (Морган Фримен), бывший военный адвокат, имеющий недовольство против военного руководства. Случайно они начинают раскрывать прикрытие, сделанное одним из офицеров самого высокого ранга. Ключевые свидетели умерли. А карьера Клэр и её жизнь находятся в опасности.

В ролях

Дополнительная информация 
 «Особо тяжкие преступления» — вторая совместная работа Моргана Фримена и Эшли Джадд. До этого они работали над фильмом «Целуя девушек» (1997).
 Морган Фримен номинировался на «Image Award» за исполнение роли Чарли Граймса
 Фильм получил рейтинг PG-13 по системе MPAA.

Ссылки 
 
 Официальный сайт
 рецензия  на фильм от Алекса Экслера

Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры США
Мистические драмы
Фильмы на английском языке
Фильмы Карла Франклина
Фильмы США 2002 года